Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980 in Italien.

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 7)

|}
Spielergebnisse

Deutsches Aufgebot

Deutsche Spiele

Vorrunde 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 2 und 3 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.

Finale 

Deutschland
1980